Pilèmene (in greco: Πυλαιμένης; in latino: Pylaemĕnes):
 Pilemene - generale troiano, personaggio dellIliade
 Pilemene I - sovrano della Paflagonia (132 a.C.), alleato della Repubblica romana contro Eumene III
 Pilemene II - nato Socrate, figlio naturale di Nicomede III di Bitinia, divenne re della Paflagonia (103 a.C.) per volere del padre e di Mitridate VI del Ponto
 Pilemene III - discendente di Pilemene I, fu nominato re della Paflagonia interna (63 a.C.) da Gneo Pompeo Magno, insieme ad un certo Attalo

Collegamenti esterni